Pronotacantha är ett släkte av insekter. Pronotacantha ingår i familjen styltskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Styltskinnbaggar
Pronotacantha